Gentileschi is een schildersfamilie uit Italië uit de 16e eeuw. De bekendste leden zijn:

Orazio Gentileschi
Artemisia Gentileschi, Orazio's dochter